Chaetonotida är en ordning av djur. Chaetonotida ingår i fylumet bukhårsdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Bukhårsdjur
Chaetonotida